В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Андреа Джегер (чвертьфінал)
  Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
  Андреа Джегер (фінал)

 Іванна Мадруга-Оссес (півфінал)
 Регіна Маршикова (чвертьфінал)
Відсутня
 Лора Дюпонт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Clay Court Championships